Comac (jongerenbeweging), een Belgische jongerenbeweging
Comac (vliegtuigfabrikant), een Chinees staatsbedrijf